Schafberg heißen folgende geographische Objekte:

Orte, Gemeindeteile
 Schafberg (Furth im Wald), Ortsteil der Stadt Furth im Wald, Landkreis Cham, Bayern
 Schafberg (Hunderdorf), Ortsteil der Gemeinde Hunderdorf, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Schafberg (Hürtgenwald), Ortsteil der Gemeinde Hürtgenwald, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Schafberg (Ibbenbüren), Ortsteil der Stadt Ibbenbüren, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Schafberg (Hamburger Hallig), zeitweise bewohnte Warft südlich des Damms zur Hamburger Hallig, Gemeinde Reußenköge, Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein

 Schafberg (Gemeinde Grafenschlag), Katastralgemeinde von Grafenschlag, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Schafberg (Gemeinde Wernstein), Katastralgemeinde von Wernstein am Inn, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Berge und Erhebungen
 Schafbergspitze (Ortler-Alpen) (3306 m), in den Ortler-Alpen (Ortlergruppe) bei Tschengls (Laas), Südtirol
 Schafberg (Ortler-Alpen) (2848 m), in den Ortler-Alpen (Ortlergruppe), Südtirol
 Spuller Schafberg (2679), Lechquellengebirge, nördlich des Spullersees, Vorarlberg
 Schafberg (Pontresina) (2647 m), im Engadin bei Pontresina, Region Maloja, Kanton Graubünden
 Schafberg (Kantone Bern/Freiburg) (2239 m), Grenzberg östlich des Simmentals
 Schafberg (Urner Alpen) (2522 m), in den Urner Alpen nahe dem Titlis bei der Engstlenalp, Interlaken-Oberhasli, Kanton Bern
 Formarin-Schafberg (2413 m), Lechquellengebirge westlich des Formarinsees, Vorarlberg
 Schafberg (Wildhaus) oder Wildhuser Schofberg (2373 m), in den Appenzeller Alpen bei Wildhaus SG im Toggenburg, Kanton St. Gallen
 Schafbergplateau (Silvretta) (2130 m), bei Gargellen (St. Gallenkirch) im Montafon, Vorarlberg
 Schafberg (Schänis) (1789 m), Nebengipfel des Federispitz, Kanton St. Gallen
 Schafberg (Salzkammergut-Berge) (1782 m), in den Salzkammergut-Bergen zwischen Mondsee und Wolfgangsee östlich von Sankt Gilgen, Land Salzburg
 Faistenauer Schafberg (1559 m), in der Osterhorngruppe der Salzkammergut-Bergen westlich Sankt Gilgen, Land Salzburg
 Schafberg (Schwäbische Alb) (1000 m), Bergmassiv der Balinger Berge auf der Schwäbischen Alb bei Hausen am Tann, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Schafberg (Rhön) (566 m), Bergsporn der Pilsterköpfe in der Brückenauer Kuppenrhön bei Bad Brückenau, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Schafberg (Weinviertel) (468 m), bei Waitzendorf im nordwestlichen Weinviertel, Niederösterreich – mit Europawarte – St. Benedikt
 Schafberg (Löbau) (450,5 m), in der Oberlausitz bei Löbau, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Schafberg (Wien) (390 m), im Wienerwald im 17./18. Gemeindebezirk von Wien 
 Schafberg (Langenwolmsdorf) (350,0 m), bei Langenwolmsdorf (Stolpen), Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Lauchaer Schafberg (320,8 m), im Lausitzer Bergland Laucha (Löbau), Landkreis Görlitz, Sachsen
 Schafberg (Frauensee) (308,4 m), bei Frauensee, Wartburgkreis, Thüringen
 Schafberg (Hüttertal) (285 m), zwischen Wallroda und Radeberg, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Schafberg (Radeberg) (257 m), in Radeberg, Landkreis Bautzen, Sachsen 
 Baruther Schafberg (207 m), bei Baruth bei Bautzen (Malschwitz), Landkreis Bautzen, Sachsen
 Ibbenbürener Bergplatte (176,1 m), zwischen Ibbenbüren und Mettingen, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen (anderer Name)
 Schafberg (Eiderstedt) (3 m), im Wattenmeer nahe dem Leuchtturm Westerhever bei Westerhever, Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein

Siehe auch:
 Schäferberg
 Schafsberg